Marcelo Nóbrega da Câmara Torres (Angra dos Reis, 1950) é um jornalista brasileiro, ensaísta, produtor fonográfico, editor e consultor cultural.

Naturais de Angra dos Reis
Jornalistas do Rio de Janeiro
Ensaístas do Brasil
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Editores do Brasil